PLCC steht für:
 Plastic Leaded Chip Carrier, eine Gehäuseform integrierter Schaltkreise
 Product-Lifecycle-Costing, siehe Life Cycle Costing

PLC-C steht für:
 Probe Launch Complex C, ein Forschungsraketenstartplatz in Kalifornien

Abkürzung